

Toponyme 

 Carson, une localité de Californie ;
 Carson, une localité du Dakota du Nord ;
 Carson (Iowa) ;
 Carson (Mississippi) ;
 Carson (Washington) ;
 Carson (Wisconsin) ;
 Carson (rivière) ;
 Comté de Carson au Texas.

Patronyme 

 Adam Carson (1975-), batteur du groupe rock AFI ;
 Anne Carson (1950-), poète canadien ;
 Ben Carson (1951-), neurochirurgien, auteur et figure politique américain ; 
 
 Ciaran Carson (1948-2019), poète et romancier irlandais ;
 D. A. Carson, un théologien canadien.
  ;
 Edouard Carson, homme politique irlandais
 Frances Carson (1895-1973), actrice américaine ;
 Hunter Carson (1975-), acteur américain ;
 Jack Carson (alias John Elmer Carson, 1910-1963), acteur canadien ;
 Jahii Carson (1992-), basketteur américain ;
 Jean Carson (1923-2005), actrice américaine ;
 John Carson (1927-2016), acteur britannique ;
 John Renshaw Carson (1886-1940), théoricien du calcul opérationnel et des automatismes ;
 Johnny Carson (1925-2005), scénariste, acteur et animateur de télévision américain ;
 Julia Carson (1938-2007), femme politique américaine ;
 Kevin Carson (1963-), essayiste américain ;
 Kit Carson (1809-1868), pionnier de la conquête de l'Ouest ;
 L. M. Kit Carson (1941-2014), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Lisa Nicole Carson (1969-), actrice américaine ;
 Michael Carson (1947-2005), réalisateur et producteur de télévision australien ;
 Rachel Carson (1907-1964), biologiste américaine ;
 Rae Carson (1973-), écrivain américain de fantasy et science-fiction ;
 Robert Carson (1989-), joueur de baseball américain ;
 Scott Carson (1985-), joueur de football anglais ;
 Sofia Carson (1983-), actrice, chanteuse et auteur-compositrice-interprète américaine ;
 Stewart Carson (1976-), joueur sud-africain de badminton ;
 Sunset Carson (1920-1990), acteur américain ;
 Trevor Carson (1988-), footballeur international nord-irlandais ;
 Wayne Carson (1943-2015), auteur-compositeur américain.

Pseudonyme 

 Kenyatta Lee Frazier Jr. (2000-), rappeur, auteur-compositeur et producteur de disques américain.

Astronomie 
 (6572) Carson, un astéroïde

Voir aussi 
 , oeuvres et lieux nommés en l'honneur de Kit Carson
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis